Il doppio  dell'IPP Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Henri Kontinen e Jarkko Nieminen hanno battuto in finale Dustin Brown e Philipp Marx 7-5, 5-7, [10-5].

Teste di serie 

  Tomasz Bednarek /  Rameez Junaid (semifinali)
  František Čermák /  Philipp Oswald (Quarti di finale

  Michail Elgin /  Michal Mertiňák (quarti di finale)
  Dustin Brown /  Philipp Marx (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

IPP Open 2013
ATP Challenger Tour 2013